Villa Engelmann steht für:

 Villa Engelmann (Halle (Saale))
 Villa Engelmann (Triest)